Neptis bezeichnet:
 lateinischer Begriff für Enkelin oder Nichte, siehe Lateinisch Deutsche Verwandtschaftsbezeichnungen, Abschnitt Nachkommen
 eine Schmetterlingsgattung aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae), siehe Neptis (Gattung)